Хлорид тетраамминплатины(II) — неорганическое вещество, комплексное соединение металла платины с формулой [Pt(NH3)4]Cl2. При нормальных условиях представляет собой бесцветные кристаллы.

Получение 
 Действие газообразного аммиака на соль Пейроне (цис-дихлородиаминплатину(II)):

 Реакция тетрахлороплатината(II) аммония с хлоридом аммония:

Свойства 
Хлорид тетрааминплатины(II) образует бесцветные кристаллы
тетрагональной сингонии,
пространственная группа P 4/mmm или P 42,
параметры ячейки a = 0,730 нм, c = 0,423 нм.

Образует кристаллогидрат состава [Pt(NH)]Cl•HO — кристаллы
тетрагональной сингонии,
пространственная группа P 4/mmm,
параметры ячейки a = 0,739 нм, c = 0,421 нм, Z = 1
или
пространственная группа P 4/mbm,
параметры ячейки a = 1,044 нм, c = 4,21 нм, Z = 2.

Литература 
 
 
 
 
 

Аммины
Хлориды
Комплексные соединения платины